

Населені пункти та їхні частини

 Бесядкі — село в гміні Цицув Ленчинського повіту Люблінського воєводства
 Бесядкі — село в гміні Ґнойник Бжеського повіту Малопольського воєводства
 Бесядкі — частина села Романув у гміні Бихава Люблінського повіту Люблінського воєводства

Примітки